Une galette bretonne ne désigne pas le même produit suivant les régions historiques de la Bretagne :
 en Haute-Bretagne, il s'agit de la galette de sarrasin (à ne pas confondre avec la crêpe de sarrasin de Basse-Bretagne) ;
 en Basse-Bretagne, il s'agit d'un biscuit au beurre.